

Astronomia 

 S2 – sottoclasse della classificazione stellare
 S2 – una stella nella costellazione del Sagittario

Chimica 

 S2 – è lo ione dell'acido h2s

Codici 

 S2 – codice vettore IATA di Air Sahara

Informatica 

 S2 – linguaggio di programmazione

Medicina 

 S2 – seconda vertebra sacrale
 S2 – secondo nervo spinale sacrale

Psicologia 

 S2 – corteccia somatosensoriale secondaria

Sport 

 S2 – grado di difficoltà dei percorsi per mountain bike secondo la scala Singletrail

Trasporti 

 S2 – linea Blankenfelde ↔ Bernau della S-Bahn di Berlino (Germania)
 S2 – linea della rete celere di Coira (Svizzera)
 S2 – linea S2 del servizio ferroviario suburbano di Milano (Italia)
 S2, oggi S20 – linea celere regionale gestita da TiLo (Svizzera)
 S2 – superstrada polacca

Altro 

 S2 – missile francese
 Audi S2 – automobile della Audi
 Coolpix S2 – fotocamera della Nikon
 Nikon S2 – fotocamera della Nikon
 Rode S2 – microfono a condensatore